Euphemiakirche ist eine Bezeichnung von Kirchen, Kapellen, und Kloster­kirchen, die dem Patrozinium der hl. Euphemia von Chalkedon, einer Märtyrin in Konstantinopel, unterstellt sind. Ihr Gedenktag in der Liturgie ist der 16. September (auch der 24. Juli, Wunder am Konzil von Chalcedon).

 Hauptkirche ist die Basilika Sveta Eufemija in Rovinj, die Grablege
  …  Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien, u. ä.

In anderen Sprachen:
;
;
;
;
;
;
;
;

Liste

Albanien 

 Kisha e Shën Eufemisë, Kallmet i Madh, Lezha

Italien 
Gemeinde A–Z
 Chiesa di Sant’Eufemia, Alba Adriatica, Teramo, Abruzzo
 Chiesa di Sant’Eufemia di Carinaro, Caserta, Campania (bedeutende Prozessionen)
  Basilica di Sant’Eufemia, Grado, Gorizia (ehem. Patriarchalbasilika und Kathedrale der Diözese Grado)
 Chiesa di Sant’Eufemia, Mailand, Milano
 Chiesa di Sant’Eufemia, Novara
 Chiesa di Sant’Eufemia, Neviano degli Arduini, Parma, Emilia-Romagna
 Chiesa di Santa Eufemia  di San Mauro la Bruca, Salerno, Campania
 Chiesa di Sant’Eufemia Vergine e Martire, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Reggio Calabria, Calabria
 Chiesa di Sant’Eufemia, Spoleto, Perugia
 Chiesa di Sant’Eufemia, Tricase, Lecce, Puglia
 Chiesa di Sant’Eufemia, Venedig, Venezia
 Chiesa di Sant’Eufemia, Verona, Verona

Kroatien 
  Basilika und Kathedrale Sv. Eufemije in Rovinj (Grablege)
 Crkva sv. Eufemije, Gračišće, Istrien
 Crkva sv. Eufemije, Sutomišćica, Gem. Preko, Insel Ugljan, Zadarska

Portugal 
 Igreja de Santa Eufemia do Monte, Toques

Spanien 
Orte A–Z
 Santa Eufemia de Ambía, Gemeinde Baños de Molgas, Galicien
 Iglesia de Santa Eufemia, Autillo de Campos, Palencia (B.I.C.)
 Iglesia de Santa Eufemia, Bermeo, Vizcaya
 Iglesia de Santa Eufemia, Donadillo, Zamora
 Iglesia de Santa Eufemia, Leorza, Gemeinde Arraya-Maestu, Álava (B.I.C.)
 Iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos, Olmos de Ojeda, Palencia (B.I.C.)
 Iglesia de Santa Eufemia, Orense, Orense
 Iglesia de Santa Eufemia, Villanuño de Valdavia, Palencia

Türkei 
  St Euphemia Istanbul-Kadıköy (Kathedralkirche der Diözese Chalcedon)
historisch:
 Euphemia-Kirche in Chalkedon in Bithynien, Kleinasien (heute Istanbul-Kadıköy) – die Kirche, in der 451 das 4. ökumenische Konzil stattfand; erbaut ca. 4. Jh., zerstört im Persereinfall unter Kaiser Herakleios Anfang 7. Jh.
 Euphemia-Kirche am Hippodrom in Konstantinopel,  , auch  – erbaut wahrscheinlich im 7. Jahrhundert in einem Teil des ehemaligen Antiochos-Palasts, ; erhaltene Fresken

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Euphemia